(La) Concepción of Concepcion kan verwijzen naar:

Argentinië:
Concepción (Corrientes), een plaats in de provincie Corrientes
Concepción (Tucumán), een plaats in de provincie Tucumán
Concepción del Uruguay, een plaats in de provincie Entre Ríos
Concepción (departement van Corrientes), een departement van de provincie Corrientes
Concepción (departement van Misiones), een departement van de provincie Misiones

Bolivia:
Concepción (Santa Cruz), een stad in het departement Santa Cruz

Chili:
Concepción (Chili), een stad en gemeente in de regio Biobío. 
Concepción (provincie van Chili), een provincie in Biobío

Colombia:
Concepción (Antioquia), een gemeente in departement Antioquia
Concepción (Santander), een gemeente in departement Santander

Dominicaanse Republiek:
Concepción de La Vega, een stad

El Salvador:
Concepción Batres, een gemeente in het departement Usulután
Concepción de Ataco, een gemeente in het departement Auachapán
Concepción de Oriente, een gemeente in het departement La Unión
Concepción Quezaltepeque, een gemeente in het departement Chalatenango

Filipijnen:
Concepcion (Iloilo), een gemeente in de provincie Iloilo
Concepcion (Misamis Occidental), een gemeente in de provincie Misamis Occidental
Concepcion (Romblon), een gemeente in de provincie Romblon
Concepcion (Tarlac), een gemeente in de provincie Tarlac

Guatemala
Concepción (Sololá), een gemeente in het departement Sololá

Honduras:
Concepción (Copán), een gemeente in het departement Copán
Concepción (Intibucá), een gemeente in het departement Intibucá
Concepción (Ocotepeque), een gemeente in het departement Ocotepeque
Concepción de María, een gemeente in het departement Choluteca
Concepción del Norte, een gemeente in het departement Santa Bárbara
Concepción del Sur, een gemeente in het departement Santa Bárbara

Mexico:
Concepción del Oro, een mijnbouwstad in de deelstaat Zacatecas
Concepción del Oro (gemeente), een gemeente in de deelstaat Zacatecas

Nicaragua:
 Concepción (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 La Concepción (Nicaragua), een gemeente in het departement Masaya

Panama:
 La Concepción (Panama), een deelgemeente (corregimiento) van Bugaba

Paraguay:
Concepción (Paraguay), een stad in het noorden van Paraguay
Concepción (departement van Paraguay), een departement van Paraguay

Peru:
Concepción (provincie van Peru), een provincie in Junín

Venezuela:
Concepción (La Cañada de Urdaneta), een plaats in de staat Zulia, gemeente La Cañada de Urdaneta
La Concepción (Jesús Enrique Lossada), een plaats in de staat Zulia, gemeente Jesús Enrique Lossada

Verenigde Staten:
Concepcion (Texas), een plaats in de staat Texas